Mossa est une commune italienne de la province de Gorizia.
Gustav-Adolf Mossa est un peintre français du  (1883-1971).